

Терсинське сільське поселення — сільське поселення, Білоглинський район, Краснодарський край
 Терсинське сільське поселення — сільське поселення, Новокузнецький район, Кемеровська область